Thomas Frisano né en 1963 : peintre et auteur de bande dessinée.
 Jean Frisano (1927-1987) : peintre et illustrateur français
 Pierre Frisano (1934-2013) : illustrateur et dessinateur de bande dessinée français